Оваджык () — город и район в провинции Тунджели (Турция). .

История

Ссылки 
 Официальный сайт района 
 Официальный сайт города 

Районы Тунджели